

Люди 
 Юкша, Янис Александрович — адвокат, «академик» РАЕН.

Реки 
 Юкша (река) — река в Ивановской области.